Doppia D (DD) - di Daffy Duck e del suo alter ego fantascientifico Duck Dodgers
 Doppia D (DW) – di Darkwing Duck
 Doppia D (Double D) – di Ed, Edd & Eddy
 Doppia D (DD) - di DoubleDuck